JHM est un sigle qui peut désigner :
 Le Journal de la Haute-Marne, un quotidien d'informations générales de la Haute-Marne.

JHM est un code qui peut désigner :
 , un aéroport régional à usage privé sur la partie ouest de l'île de Maui à Hawaii, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports